Танезе де Зарагоза има више значења:

 Општина Танезе де Зарагоза (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Танезе де Зарагоза (Танезе де Зарагоза, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику